Champhol es una comuna francesa situada en el departamento de Eure y Loir, en la región de Centro-Valle del Loira.

Demografía

Referencias

Enlaces externos 

 INSEE
 

Localidades de Eure y Loir